Pinguinbrunnen steht für
 Pinguinbrunnen (Frauenfeld), Schweiz
 Pinguinbrunnen (Hamburg)
 Pinguinbrunnen (Wien)
 Pinguinbrunnen (Zürich)